«Volver a empezar» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Volver a empezar (1982), película de José Luis Garci, ganadora de un Óscar.
 Volver a empezar (1991), telenovela chilena.
 Volver a empezar (1994), telenovela mexicana.
 Volver a empezar (2020), película dirigida por Phyllida Lloyd.

Música 
 Volver a empezar, álbum de Alejandro Lerner.
 Volver a empezar, álbum de Marcelo Hernández.

Política 
 Volver a Empezar (2010-), movimiento político mexicano.